Studence (gmina Hrastnik)
 Studence (gmina Žalec)